Craven kan syfta på följande:

 Craven – ett distrikt i North Yorkshire, England
 Craven, New South Wales – en ort i Australien
 Craven County – ett administrativt område i delstaten North Carolina, USA
 Mount Craven – ett berg i Antarktis